A veia subcostal é uma veia do abdômen.

Veias